Ганіска; Ганиська

 Ганиська — село в окрузі Кошиці-околиця Кошицького краю Словаччини.
 Ганиська — залізнична станція біля села Ганиськ.
 Ганиська — село в Словаччині, Пряшівському окрузі Пряшівського краю.